La Nationalliga A 1980/81 fue la 84.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1981
Fútbol en 1980
Fútbol en 1981
Suiza en 1980
Suiza en 1981